Teplovka (en rus: Тепловка) és un poble de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna, ocupat il·legalment per Rússia des de 2014. El 2014 tenia 1.755 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea